Чемпионат Европы по биатлону 2004 года () прошёл в Минске (спорткомлекс Раубичи, Беларусь) с 18 по 22 февраля 2004 года.

В чемпионате принимали участие взрослые спортсмены не старше 26 лет (на начало года) и юниоры — до 21 года. Всего было разыграно 16 комплектов медалей: по четыре в индивидуальной гонке, спринте, преследовании и эстафете.

Результаты гонок чемпионата

Взрослые

Юниоры (до 21 года)

Таблица медалей

Общая

Взрослые

Юниоры

Ссылки 
 Официальный сайт IBU

Чемпионаты Европы по биатлону
Международные спортивные соревнования в Минске
2004 год в биатлоне
Февраль 2004 года
Спорт в Белоруссии в 2004 году
Международные соревнования по биатлону в Белоруссии
Чемпионаты Европы в 2004 году
Чемпионаты Европы в Белоруссии